Adaios () ist der Name folgender Personen:

 Adaios (Dichter), Epigrammdichter aus Makedonien
 Adaios (Maler), griechischer Maler
 Adaios (Rhetor), asianischer Rhetor
 Adaios Alektryon, makedonischer Offizier
 Adaios von Mytilene, Kunstschriftsteller zu Athen